China del Norte () es una región geográfica de China que abarca, a nivel provincial, la región autónoma Mongolia Interior, las provincias Hebei y Shanxi y las municipalidades Pekín y Tianjin, y se extiende por la llanura del Norte de China. 

Limita al norte con Mongolia, al este con Noreste de China, al sureste con el Mar de Bohai y China del Este, al sur con China central meridional y al oeste con China del Noroeste.

Divisiones administrativas

Provincias

Municipalidades

Regiones Autónomas

Véase también
Llanura del Norte
China del Noreste (东北)
China del Este
Norte y sur de China (北方, 南方)

Regiones de China